(лечение пчелиным ядом) — апитоксинотерапия, метод апитерапии.
  (Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом) — служба государственной безопасности Австрии.